Ханкинские горчаки, или амурские горчаки () — род лучепёрых рыб семейства карповых. Распространены в пресноводных водоёмах Азии. Характерной особенностью представителей рода является наличие у самок яйцеклада, с помощью которого икра откладывается в мантийную полость двустворчатых моллюсков. Максимальная длина тела у представителей рода варьируется от 5 до 27 см.

Классификация 
В состав рода включают 39 видов
 Acheilognathus barbatulus Günther, 1873
 Acheilognathus barbatus Nichols, 1926
 Acheilognathus binidentatus Li in Wang et al., 2001
 Acheilognathus brevicaudatus Chen et Li, 1987
 Acheilognathus cyanostigma Jordan et Fowler, 1903
 Acheilognathus deignani (Smith, 1945)
 Acheilognathus elongatoides Kottelat, 2001
 Acheilognathus elongatus (Regan, 1908)
 Acheilognathus gracilis Nichols, 1926
 Acheilognathus hypselonotus (Bleeker, 1871)
 Acheilognathus imberbis Günther, 1868
 Acheilognathus koreensis Kim et Kim, 1990
 Acheilognathus kyphus (Mai, 1978)
 Acheilognathus longibarbatus (Mai, 1978)
 Acheilognathus longipinnis Regan, 1905
 Acheilognathus macromandibularis Doi, Arai et Liu, 1999
 Acheilognathus macropterus (Bleeker, 1871)
 Acheilognathus majusculus Kim et Yang, 1998
 Acheilognathus melanogaster Bleeker, 1860
 Acheilognathus meridianus (Wu, 1939)
 Acheilognathus microphysa Yang, Chu et Chen, 1990
 Acheilognathus omeiensis (Shih et Tchang, 1934)
 Acheilognathus peihoensis (Fowler, 1910)
 Acheilognathus polylepis (Wu in Wu et al., 1964)
 Acheilognathus polyspinus (Holcík, 1972)
 Acheilognathus rhombeus (Temminck et Schlegel, 1846)
 Acheilognathus signifer Berg, 1907
 Acheilognathus somjinensis Kim et Kim, 1991
 Acheilognathus tabira Jordan et Thompson, 1914
 Acheilognathus taenianalis (Günther, 1873)
 Acheilognathus tonkinensis (Vaillant, 1892)
 Acheilognathus yamatsutae Mori, 1928

Примечания 

Карповые